Ґміна Опатув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Опатув (Клобуцький повіт) — сільська ґміна у Сілезькому воєводстві
 Ґміна Опатув (Опатовський повіт) — місько-сільська ґміна у Свентокшиському воєводстві